IMP eller imp kan syfta på:

 IMP – ett internationellt företag, se International Masters Publishers
 Imp – varelse inom mytologin
 Imp (bridge) – ett poängräknesätt inom bridge
 Hillman Imp – en personbil, tillverkad av den brittiska biltillverkaren Hillman mellan 1963 och 1976

Se även
 Imp Island – flera öar
 Imp Lake – flera sjöar